Hot in the Shade — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 17 жовтня 1989 року лейблом Mercury. Загальна тривалість композицій становить 58:39. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Hot In The Shade став першим альбомом KISS, офіційно реалізованим в СРСР. В магазині «Мелодія» на Ленінському проспекті (Москва), відстоявши кілька годин в черзі, можна було придбати вінілову платівку Hot In The Shade виробництва компанії Vertigo (ФРН) за ціною 9 рублів.

Список творів 
 «Rise to It» — 4:08
 «Betrayed» — 3:38
 «Hide Your Heart» — 4:25
 «Prisoner of Love» — 3:52
 «Read My Body» — 3:48
 «Love's a Slap in the Face» — 4:04
 «Forever» — 3:52
 «Silver Spoon» — 4:38
 «Cadillac Dreams» — 3:44
 «King of Hearts» — 4:26
 «The Street Giveth and the Street Taketh Away» — 3:34
 «You Love Me to Hate You» — 4:00
 «Somewhere Between Heaven and Hell» — 3:52
 «Little Caesar» — 3:08
 «Boomerang» — 3:30

Посилання 

Альбоми Kiss